Habitus betekent verschijningsvorm en kan verwijzen naar:

 Habitus (kristal), de set van kristalvlakken die de macroscopische vorm van een kristal bepalen
 Habitus (plant), de uiterlijke verschijningsvorm van een plant, struik of boom
 Habitus (dieren), de uiterlijke verschijningsvorm van een dier
 Habitus (mens), de verschijning, de algemene lichaamsbouw van een mens
 Habitus (sociologie), volgens Pierre Bordieu een duurzame manier van waarnemen, denken en handelen
 Habitus (dichtbundel), het debuutboek van dichter Radna Fabias